Bibi Baskin
Burt Baskin (1913–1967)
Elya Baskin (1951-)
Jeremy Baskin (1962-)
John Baskin
Leonard Baskin (1922–2000)
Nora Raleigh Baskin
R. N. Baskin (1837–1918)
Theodore Baskin (1950-)
Kathleen Baskin-Ball (1958-)
Baskin (Luisiana)

Desambiguação